Лозовка — деревня Чаплыгинского района Липецкой области, административный центр Лозовского сельсовета.

Географическое положение 
Деревня расположена на берегу реки Ряса в 17 км на север от райцентра города Чаплыгин.

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Нарышкинской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 63 дворов.

С 1928 года деревня являлось центром Лозовского сельсовета Раненбургского района Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1948 года — в составе Чаплыгинского района, с 1954 года — в составе Липецкой области.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются МБОУ Основная школа с. Нарышкино, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района